Суд чести может означать:
 Суд чести — неформальный орган для оценки проступков членов человеческого сообщества.
 Военный суд чести.
 Суд чести — выборный высший коллегиальный орган в министерствах и ведомствах в СССР в период 1947 по 1952/4-е гг., а в ряде организаций — по 1965 г. (в органах советской милиции). 
 Суд чести — советский художественный фильм.